Angar – nordycka postać mityczna
 Angar Chand – fikcyjna postać filmu Hulchul, grana przez Amrisha Puri

 Zobacz też
 Khor Angar – miejscowość nad Morzem Czarnym
 Przełęcz Angarska – przełęcz w Górach Krymskich